O tej nazwie:
 Sym – rzeka w Rosji
 SYM (Sanyang Motor Co., Ltd.) – tajwańska firma produkująca i sprzedająca skutery, motocykle i quady

Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Sym – polski pilot cywilny i wojskowy
 Antoni Sym – polski leśnik
 Ernest Sym – polski biochemik
 Igo Sym – polski, austriacki i niemiecki aktor